

Geografia

Malchow – città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Malchow – quartiere della città di Berlino
 Malchow-Weißensee, oggi Stadtrandsiedlung Malchow – quartiere della città di Berlino
 Malchow – località del comune di Göritz (Brandeburgo)

Polonia 
 Malchow, oggi Malechowo – comune nel voivodato della Pomerania Occidentale (distretto di Sławno)

Altro 
 Tom Malchow – nuotatore statunitense
 Campo di lavoro di Malchow – campo di lavoro (Arbeitslager) e concentramento nazionalsocialista